Niemcy:
 Bismarckstraße – ulica w Berlinie
 Bismarckstraße – ulica w Düren
 Bismarckstraße – ulica w Karlsruhe
 Bismarckstraße – ulica w Ludwigshafen am Rhein
 Bismarckstraße – stacja metra w Berlinie